Île-de-France – regione della Francia settentrionale
Île-de-France – antico nome di Mauritius
Île de France – isola della Groenlandia
Île-de-France – transatlantico